Самитвил има више значења:
 Самитвил (Индијана)
 Самитвил (Охајо)